Натуральне число 585
 585 рік до нашої ери
 585 рік нашої ери